Перепадя Анатоль Олексійович (1935–2008) — український перекладач із романських мов.
 Перепадя Михайло Григорович (1929–1991) — український радянський партійний діяч, депутат Верховної Ради УРСР 10-11-го скликань.